Příjmení Papoušek nosí více významných osobností:

 Cyril Papoušek (1863–1936) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Dušan Papoušek (1930–2010) – český vědec a publicista
 Eva Papoušková – scenáristka
 Jan Papoušek ze Soběslavi (†1455) – kněz a rektor pražské univerzity
 Jan Papoušek (1859–1925), pedagog a hudební skladatel
 Jaroslav Papoušek (dějepisec) (1890–1945) – diplomat, historik, archivář a publicista
 Jaroslav Papoušek (1929–1995) – český malíř, scenárista a režisér
 Naděžda Melniková-Papoušková (1891–1978) – kulturní historička a folkloristka. Publikovala statě z oboru výtvarných umění, etnografie a ruské literatury. Překládala z ruštiny a do ruštiny.
 Petr Papoušek – více osob, viz rozcestník
 Robert Papoušek – český zpěvák
 Zdeněk Papoušek (* 1956) – brněnský pedagog, sociolog a dramatik, senátor za KDU-ČSL
 Zdenka Papoušková (* 1974) – česká právnička, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Externí odkazy